Il singolare del torneo di tennis U.S. Women's Hard Court Championships 1997, facente parte del WTA Tour 1997, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale 6–4, 6–1  Sandrine Testud.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jana Novotná (quarti di finale)
  Monica Seles (quarti di finale)
  Iva Majoli (semifinali)
  Lindsay Davenport (campionessa)

 Amanda Coetzer (semifinali) 
 Brenda Schultz (quarti di finale) 
 Ruxandra Dragomir (secondo turno) 
 Karina Habšudová (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

U.S. Women's Hard Court Championships 1997